Пётр Гага́рин:
 Гагарин, Пётр Афанасьевич (? — 1670) — стряпчий, стольник и воевода.
 Гагарин, Пётр Дмитриевич (1827—1888) — адъютант и биограф фельдмаршала князя А. И. Барятинского. Сын генерала Дмитрия Ивановича Гагарина.
 Гагарин, Пётр Иванович (1700-е) — уездный предводитель дворянства Коломенского уезда, коллежский советник.
 Гагарин, Пётр Петрович (1909—1962) — участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (1945).
 Гагарин, Пётр Петрович (1837—1875) — русский медик, доцент Калинкинской больницы; автор ряда научных трудов. Примечания